Abdülmecid peut désigner :

 Abdülmecid I (1823-1861), sultan ottoman ;
 Abdülmecid II (1868-1944), dernier calife du monde musulman.